Cunningham je lahko:
 Alan Gordon Cunningham, britanski general in politik
 Andrew Browne Cunningham, britanski admiral, prvi morski lord
 Arthur Cunningham (1928–1997), ameriški skladatelj in pedagog
 James Crossley Cunningham, britanski general (brigadir)
 James Hutchings Cunningham in Julian Wallace Cunningham, ameriška generala
 Marta Cunningham (1869–1937), ameriško-evropska sopranistka
 Marta Cunningham (*1971), ameriška igralka in filmska režiserka
 Merce Cunningham (1919–2009), ameriški plesalec in koreograf
 Sean S. Cunningham (*1941) ameriški filmski režiser
 Walter Cunningham (1932–2023), ameriški astronavt
 Ward Cunningham, začetnik wikistrani
 William Henry Cunningham, novozelandski general in pisatelj
 William Cunningham (1849—1919), britanski (škotsko-angleški) ekonomist in ekonomski zgodovinar